Saturn – szósta planeta Układu Słonecznego
 Saturn – w mitologii rzymskiej bóg rolnictwa i zasiewów
 Saturn – typ rakiety
 Saturn – amerykańska marka samochodów osobowych
 Saturn – nagroda filmowa
 Saturn – turnia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach
 Saturn – kopalnia węgla kamiennego
 Saturn – niemiecka sieć sklepów RTV i AGD
 Saturn – amerykański samolot pasażerski zaprojektowany i wybudowany w wytwórni Lockheed Corporation

Zobacz też 

 Saturn 3 – film z 1980 roku
 Saturn Ramienskoje – rosyjski klub piłkarski
 Sega Saturn – konsola gier wideo
 Saturno – nakrycie głowy